Dieci unità della Royal Navy sono state battezzate Hermes dall'omonima divinità greca.
  – nave con cui venne commissionato lo sloop olandese Mercurius dopo che venne catturato nel 1796 dal HMS Sylph; affondò nel 1797
  – nave con 22 cannoni acquisita nel 1798 e venduta nel 1802
  – nome con cui venne commissionato lo sloop Majestic dopo l'acquisizione nel 1803. La nave fu rivenduta nel 1810
  – vascello di sesto rango con 20 cannoni varato nel 1811 e distrutto in seguito ad un incendio nel 1814, durante un attacco a Fort Bowyer, Alabama
 HMS Hermes – nave postale originariamente chiamata George IV. Acquisita dalla Royal Navy nel 1830 come  fu ribattezzata HMS Hermes nel 1832 e nel 1835 divenne un deposito galleggiante con il nome di HMS Charger in 1835, fu demolita nel 1854
  – sloop a pale varato nel 1835, ricostruito nel 1845 e smantellato nel 1864
 HMS Hermes – vascello di linea di terzo rango con 74 cannoni varato nel 1816 come ; ribattezzato HMS Hermes nel 1866 fu smantellato nel 1869
  – incrociatore classe Highflyer varato nel 1898; convertito in nave appoggio idrovolanti sperimentale nel 1913 e affondata da un u-boat nel 1914
  – portaerei della Royal Navy, unica unità della sua classe, varata nel 1919; affondata in attacco aeronavale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 HMS Hermes (95) – portaerei  cancellata il 10 maggio 1945
  – portaerei  impostata come HMS Elephant (61) la cui costruzione venne sospesa nel 1945 per poi essere ripresa nel 1952 e varata nel 1953. Entrò in servizio come Hermes nel 1959, fu radiata nel 1985 e trasferita alla marina indiana nel 1986 dove presta servizio come

Note

Bibliografia 
 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8

Hermes